Гірчична олія — олія, що отримується з насіння гірчиці:
 жирна гірчична олія, що вижимається з насіння;
 аллілгірчична олія — ефірна олія, що отримується дистиляцією води, яка містила розмелене насіння;
 олія, що отримується дифузією з розмеленого насіння у іншу олію, наприклад, соєву.